Фёханах (Лимерик) — деревня в Ирландии, находится в графстве Лимерик (провинция Манстер)
 Фёханах (Керри) — небольшая деревушка и таунленд в Ирландии, находится в графстве Керри (провинция Манстер).